Nowy Puć – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie brahińskim
 Nowy Puć – dawne osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie budzkim
 Nowy Puć – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie czerwieńskim
 Nowy Puć – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie chocimskim

Zobacz też 
 Nowy Szlach